Olchowiec-Kolonia  peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Olchowiec-Kolonia, un village du powiat de Chełm
 Olchowiec-Kolonia, un village du powiat de Krasnystaw